Kink steht für:

 KinK, kanadische Dokumentarfilmserie (2001–2006)
 Kink.com, ein Pornofilmunternehmen aus San Francisco
 Kink (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm (2013)
 Kink (Teilchenphysik), Zerfall von -Leptonen in ein geladenes Teilchen plus Rest
KINK, ein niederländischer Hörfunksender für Indie und Alternative Musik, ein Neustart von Kink FM nach mehrjähriger Sendepause

Kink ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Kink (1820–1868), österreichischer Industrieller
 Franz Kink (1790–1862), österreichischer Industrieller
 Georg Kink (* 1949), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 George Kink (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Julius Ritter von Kink (1848–1909), österreichischer Unternehmer und Politiker
 Marcus Kink (* 1985), deutscher Eishockeyspieler
 Martin von Kink (1800–1877), österreichischer Architekt
Rudolf Kink (1822–1864) war ein österreichischer Verwaltungsbeamter und Historiker.
 Tarmo Kink (* 1985), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kinki